Canone inverso – nella musica, un canone  inverso è una composizione contrappuntistica che unisce a una melodia una o più imitazioni, che le si sovrappongono progressivamente e fa muovere la voce conseguente in moto contrario rispetto alla voce antecedente.
 Canone inverso – romanzo di Paolo Maurensig
 Canone inverso – film di Ricky Tognazzi